Plaats in Indonesië
 Sri Mulya (Peunaron), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Sri Mulya (Sinar Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra